Acesso dedicado é um termo técnico relacionado à central de atendimento telefônico ou ao tipo de conexão entre um computador ou um terminal com a Internet.

É a conexão entre um telefone ou sistema telefônico (como um Distribuidor Automático de Chamadas) ou PABX e uma empresa operadora de longa distância ou de serviços de telecomunicação. A ligação é realizada por meio de uma linha dedicada que conecta os dois sistemas. A linha tem todas as suas camadas roteadas automaticamente para uma linha específica que leva ao PABX ou equipamento similar existente na empresa operadora, de modo que os chamados entre escritórios localizados em diferentes locais (sites) podem ser realizados apenas com a discagem de um ramal telefônico, como se fossem ligações internas.

Ver também
 Banda larga
 Distribuidor Automático de Chamadas
 LAN e WAN
 Rede de Telecomunicações
 Telefonia

Central de atendimento telefônico
Terminologia informática